Cholistani puede hacer referencia a:

 Cholistani, una raza ovina.
 Cholistani, una raza bovina.